Dalej, Diego! (ang. Go, Diego, Go!, 2005-2011) – amerykański serial animowany, który swoją premierę w Polsce miał 20 lutego 2010 roku przez stację telewizyjną Nickelodeon Polska. Jest to spin-off serialu animowanego Dora poznaje świat.

Opis fabuły 
Serial opowiada o przygodach 8-letniego chłopca zwanego Diego Márquez, który razem ze swoją siostrą Alicią pomaga zwierzętom w niebezpieczeństwach, głównie w lasach deszczowych. Dzieci nie tylko poznają zwierzęta ale i uczą się języka angielskiego.

Bohaterowie 
 Diego Márquez – główny bohater kreskówki. Chłopiec, który pomaga zwierzętom w niebezpieczeństwach. Posiada małego jaguara. Jest kuzynem Dory.
 Mały Jaguar – zwierzęcy przyjaciel Diego.
 Dora – znana z kreskówki Dora poznaje świat. Podróżniczka, która nigdy nie rozstaje się ze swoim plecakiem.
 Alicia – druga główna bohaterka. Siostra Diego. Razem z nim ratuje zwierzaki.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Nickelodeon Polska – START INTERNATIONAL POLSKAReżyseria: Anna ApostolakisDialogi polskie: Piotr RadziwiłowiczDźwięk i montaż:
 Michał Skarżyński (odc. 1-4),
 Kamil Pudlik (odc. 5-80)
Kierownictwo muzyczne: Jakub SzydłowskiKierownictwo produkcji: Elżbieta AraszkiewiczNadzór merytoryczny: Aleksandra Dobrowolska, Katarzyna DryńskaWystąpili:
 Maciek Dybowski – Diego
 Olga Zaręba – Alicja
 Beata Wyrąbkiewicz – Klik
 Wit Apostolakis-Gluziński – Plecak
W pozostałych rolach:
 Jaś Rotowski – Mały jaguar
 Magda Kusa
 Joanna Węgrzynowska
 Anna Sztejner
 Beata Jankowska-Tzimas
 Leszek Zduń
 Jakub Szydłowski
 Janusz Wituch
 Anna Apostolakis
 Klementyna Umer
 Miłosz Konkel
i inni

Piosenka czołówkowa w wykonaniu: Adama Krylika

Lektor: Kacper Kaliszewski

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Nickelodeon
Seriale telewizyjne emitowane od 2005
Seriale telewizyjne zakończone w 2011